Ultramobile bezeichnet:

 Deutsche Ultramobilgesellschaft, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Voitures Ultramobile, ehemaliger französischer Automobilhersteller